Свири́дов, Свірідов () — російське прізвище, яке походить від «Свирид» () — народної форми православного імені Спиридон
. Жіноча форма — Свиридова.

Відомі носії

Чоловіки 
 Свірідов Богдан Володимирович — український футболіст, нападник харківського «Локомотива».
 Свірідов Богдан Романович — солдат Збройних Сил України, учасник російсько-української війни, який загинув під час російського вторгнення в Україну.
 Свиридов Георгій Васильович (1915—1998) — радянський композитор і піаніст, народний артист СРСР.
 Свиридов Григорій Терешкович — вояк армії УНР, розстріляний більшовиками під Базаром 1921 року.
 Свиридов Карпо Васильович — Герой Радянського Союзу.
 Свиридов Платон Миколайович (*20 листопада 1986) — український футболіст, півзахисник.
 Свиридов Руслан Євгенович — український хокеїст.

Жінки 
 Свиридова Альона Валентинівна ( 1962) — російська співачка, авторка пісень, композиторка, актриса, телеведуча.
 Свиридова Софія Олександрівна — російська поетеса, прозаїк, перекладач-еквіритміст, музикознавець, музичний критик.

Примітки